

Зелений Лог — селище, Кетовський район, Курганська область
 Зелений Лог — селище, Полевський міський округ, Свердловська область